El término M6 puede referirse a:

 Línea M6 de la red de autobuses de Transporte Metropolitano de Segovia;

 La catalogación del Cúmulo de la Mariposa;
 BMW M6, un automóvil de la marca BMW;
 M6, un canal de televisión de Francia;
 M6, álbum de Mike+The Mechanics.